

Торф'яний — селище, Орічівський район, Кіровська область
 Торф'яний — присілок, Уфимський район, Башкортостан